

Cinema 
 Occhi blu - film del 1989 diretto da Reinhard Hauff
 Occhi blu - film del 2021 diretto da Michela Cescon